Те́тра- ( от  — четыре) — словообразующая приставка, часто употребляется в названиях математических и естественных наук; обозначает большей частью, что одна из составляющих частей данного предмета или вещества повторяется четырежды.

 Тетрагон ( от  — угол) — четырёхугольник.
 Тетралогия (тетраптих) — произведение из четырёх частей.
 Тетраэдр — многогранник с четырьмя треугольными гранями.

Другое
 Тетра Пак — компания-производитель упаковки, в частности в форме тетраэдра Tetra Classic (с 1950).
 TETRA (Terrestrial Trunked Radio) — стандарт цифровой транкинговой радиосвязи.

См. также 
 
 Квартет (значения)

Примечания